

Fisica 
 AGR – tipo di reattore nucleare a fissione moderato a grafite, acronimo di Advanced gas-cooled reactor

Geologia 
 AGR – Argille di Gravina – nel comune di Gravina di Puglia, nella città metropolitana di Bari –  sintema stratigrafico della Puglia

Giornalismo 
 AGR – Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva
 AGR – Associazione giornalistica radiotelevisiva

Militare 
 AGR – Active Guard and Reserve, vedi Guardia Nazionale USA